Michael Roberts – aracnologo
 Michael Roberts – storico inglese
 Michael Roberts – giocatore di football americano statunitense